Fantasma per amore (My Boyfriend's Back) – film del 1993 diretto da Bob Balaban
Fantasma per amore (The Canterville Ghost) – film televisivo del 1996 diretto Sydney Macartney